Finn Christian Jagge – sciatore alpino norvegese
 Finn Dag Jagge – tennista norvegese
 Joachim Jagge Lindstøl – sciatore alpino norvegese
 Liv Jagge – ex sciatrice alpina norvegese